Хондо (кор. 홍도;  англ. Hondo) — многозначный термин.

 Хондо — остров в Южной Корее.
 Хондо — кинофильм режиссёра Джона Фэрроу, вышедший на экраны в 1953 году; экранизация рассказа Луиса Ламура.
 Хондо — устаревшее название японского острова Хонсю.
 Хондо — главный зал буддистского храмового комплекса в Японии
 Хондо, Мед (1936—2019) — мавритано-французский кинорежиссёр, кинопродюсер сценарист, актёр и монтажёр.
 Хондо (настоящее имя Джон Джей Ха́вличек; род. 1940) — американский профессиональный баскетболист.
 Хондо — город в штате Техас, США.